Een verkeersweg:
N206 (België)
N206 (Frankrijk)
N206 (Nederland), zie Provinciale weg 206
N206 (Zwitserland)